Palazzo Montecatini – edificio rinascimentale a Ferrara che si trova all'incrocio tra via Romei e via Contrari
 Palazzo Montecatini – edificio novecentesco a Milano che si trova in via della Moscova all'angolo con largo Donegani